Тетильковцы (Львовская область) — село в Бродовском районе Львовской области Украины.
 Тетильковцы (Тернопольская область) — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.